est une expression anglaise signifiant « lumière distante ». Elle peut faire référence à :

 , album d'Alex Lloyd sorti le  ;
 , album des  sorti le .

Voir aussi 

 Distant Lights